Blugosa vulgar puede referirse a:
El nombre común de la planta Anchusa officinalis.
El nombre común de la planta Borago officinalis.